Amphicyoninae — вымершее подсемейство псообразных хищных из вымершего семейства амфиционовые. Они населяли Северную Америку, Евразию и Африку примерно от 22,4 до 4,9 миллионов лет назад. Amphicyoninae просуществовали в течение около 17,5 миллионов лет.

Подсемейство описал Trouessart в 1885 году. Matthew в 1902 году отнёс его к псовым, Ginsburg в 1977 году к медвежьим и, наконец, в 1998 году Hunt поместил его в семейство амфиционовые.

Систематика 
 Род Agnotherium
 A. antiquus
 A. grivense
 Род Amphicyon — найдены в Европе и Северной Америке
 A. frendens
 A. bohemicus
 A. castellanus
 A. caucasicus
 A. galushai
 A. giganteus
 A. ingens
 A. intermedius (типовой вид)
 A. laugnacensis
 A. longiramus
 A. major
 A. pontoni
 A. reinheimeri
 A. riggsi
 A. tairumensis
 A. ulungurensis
 Род Amphicyonopsis
 A. serus
 Род Brachycyon
 B. reyi
 B. palaeolycos
 B. gaudryi
 Род Cynelos — Pliocyon
 C. caroniavorus
 C. crassidens
 C. helbingo
 C. idoneus
 C. jourdan
 C. lemanensis
 C. pivetaui
 C. rugosidens
 C. schlosseri
 C. sinapius
 Род Cynodictis
 C. lacustris
 Род Euroamphicyon
 E. olisiponensis
 Род Gobicyon
 G. macrognathus
 G. zhegalloi
 Род Guangxicyon
 G. sinoamericanus
 Род Haplocyon
 H. elegans
 H. crucians
 Род Haplocyonoides
 H. mordax
 H. serbiae
 H. ponticus
 Род Haplocyonopsis
 Род Harpagocyon
 Род Heducides
 Род Ischyrocyon — известны из Северной Америки
 I. gidleyi
 Род Paradaphoenus
 P. cuspigerus
 P. minimus
 P. tooheyi
 Род Pericyon
 Род Pliocyon — известны из Северной Америки
 P. medius
 P. robustus
 Род Proamphicyon
 Род Protemnocyon
 Род Pseudarctos
 P. bavaricus
 Род Pseudamphicyon
 P. bavaricus
 Род Pseudocyon — известны из Северной Америки и Европы
 P. sansaniensis
 P. steinheimensis
 P. styriacus
 Род Pseudocyonopsis
 P. ambiguus
 P. antiquus
 P. quercensis
 Род Symplectocyon
 Род Ysengrinia — известны из Северной Америки и Европы
 Y. americanus
 Y. depereti
 Y. geraniana
 Y. ginsburg
 Y. tolosana

Примечания 

Амфиционовые
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие плиоцена